

Persone 
 Carlo Torrigiani (1807-1865) è stato un politico italiano
 Domizio Torrigiani (1876-1932) – avvocato italiano, gran maestro del Grande Oriente d'Italia dal 1919 al 1925
 Filippo Torrigiani (1851-1924)– nobile, diplomatico e politico italiano
 Flora Torrigiani (conosciuta anche come Vanna Torrigiani) – ballerina e coreografa italiana
 Ludovico Maria Torriggiani (anche citato come Luigi, 1697-1777) – cardinale italiano
 Luigi Torrigiani (1846-1925) – avvocato, imprenditore e politico italiano
 Pietro Torrigiani (anche citato come Pietro Torrigiano o Piero, 1472-1528) – scultore italiano
 Pietro Torrigiani (1846-1920) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia e sindaco di Firenze 
 Pietro Guadagni Torrigiani (Pietro Guadagni poi marchese Torrigiani, 1773-1848) – nobile italiano

Edifici storici 
 Palazzi 
 Palazzo Bartolini Torrigiani – palazzo di Firenze in Via Porta Rossa
 Palazzo Torrigiani Del Nero – palazzo di Firenze in Piazza de' Mozzi
 Palazzo Torrigiani in via Romana – palazzo di Firenze, sede del Museo la Specola
 Casino annesso al Giardino Torrigiani – palazzo di Firenze in Via del Campuccio

 Ville Torrigiani:
 Villa Torrigiani – villa di Capannori
 Villa Torrigiani – villa di Scandicci
 Villa Torrigiani – villa di Sesto Fiorentino
 Villa di Papiano – villa di Lamporecchio
 Villa Panna – villa al Mugello
 Villa Torrigiani di Valdigelata – villa fuori Vico d'Elsa
 Villa Torrigiani – villa in piazza a Vico d'Elsa, detta anche Fattoria Torrigiani

Altro 
 Torrigiani – famiglia storica di Firenze
 Giardino Torrigiani – giardino di Firenze